Badiera är ett släkte av jungfrulinsväxter. Badiera ingår i familjen jungfrulinsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jungfrulinsväxter
Badiera